Суперліга Туреччини 2011—2012  — 54-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

 

Позначення:

Результати

Чемпіонська група 

Примітки: 
1. Клуб Бешікташ рішенням УЄФА був виключений з єврокубків на наступний сезон.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Група Ліги Європи 

  

Примітки: 
1. Клуб Бурсаспор взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як фіналіст Кубку Туреччини 2011—2012.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 

2011-2012
Туреччина
Туреччина
2011 у турецькому спорті
2012 у турецькому спорті